Happy pode se referir a:

 Happy!, mangá de Naoki Urasawa
 Happi ou Happy, vestimenta cerimonial japonesa
 Mr. Happy, personagem da série literária infantil Mr. Men

Cinema e televisão
 Happy (telessérie)
 Happy (filme de 1933)
 Happy (filme de 2006)
 Happy (filme de 2011)

Localidades
 Happy (Texas)

Álbuns musicais
 Happy (álbum de Alexia)
 Happy? (álbum de Jann Arden)
 Happy (álbum de Matthew West)
 Happy? (álbum de Public Image Ltd.)
 Happy (álbum de Real Life)

Canções
 "Happy" (canção de Alexia)
 "Happy" (canção de Ashanti)
 "Happy" (canção de Ayiesha Woods)
 "Happy" (canção de Bump of Chicken)
 "Happy" (canção de Fool's Garden)
 "Happy" (canção de Koharu Kusumi)
 "Happy" (canção de Leona Lewis)
 "Happy" (canção de Lighthouse Family)
 "Happy" (canção de Liz McClarnon)
 "Happy" (canção de Michael Jackson)
 "Happy?" (canção de Mudvayne)
 "Happy" (canção de Marina and The Diamonds)
 "Happy" (canção de Pharrell Williams)
 "Happy" (canção de Saving Jane)
 "Happy" (canção de Surface)
 "Happy" (canção de Taeyeon)
 "Happy" (canção de The Rolling Stones)
 "Happy" (canção de Travis)
 "Happy", por Bruce Springsteen no álbum Tracks
 "Happy", gravada por The Carpenters no álbum Horizon
 "Happy", gravada por Hilary Duff no álbum Dignity
 "Happy", gravada por Jenny Lewis no álbum Rabbit Fur Coat
 "Happy", gravada por Lolly no álbum My First Album
 "Happy", gravada por Natasha Bedingfield no álbum Pocketful of Sunshine
 "Happy", gravada por Rick James no álbum Throwin' Down
 "Happy", gravada por Sister Hazel no álbum ...Somewhere More Familiar
 "Happy", gravada por Soul Asylum no álbum Say What You Will, Clarence...Karl Sold the Truck

Desambiguação